Raphaël Liogier (né en 1967), un sociologue français des religions et du politique.
 Albert Liogier (1910-1989), un homme politique français.
 Henri Alain Liogier (1916-2009), un botaniste français.